Zkratka EAV má více významů:
 Erste Allgemeine Verunsicherung – rakouská rocková skupina
 Elektroakupunktura dle Volla – metoda používaná v rámci alternativní medicíny
 EAV (virus) – virus koňské arteritidy
 EAV (model) – Entity Attribute Value datový model
 Energetická agentura Vysočiny – nezisková organizace se sídlem v Jihlavě
 Eva a Vašek - pěvecká a manželská dvojice se sídlem v Blansku
 Enem abys vjedzeu  - FYI po záhorácky